Nevil Maskelyne (1732-1811), astronome britannique, astronome royal.
Nevil Story Maskelyne (1823–1911), géologue et politicien britannique, petit-fils du premier.

Famille de magiciens, propriétaire notamment de l'Egyptian Hall à Londres :
John Nevil Maskelyne (1839–1917), magicien anglais, inventeur des toilettes payants  ;
Nevil Maskelyne (magicien) (1863–1924), fils du premier, magicien et « hackeur »   ;
Jasper Maskelyne (1902 - 1973), fils du précédent, également magicien, qui travailla pour l'armée et le MI6 pendant la Seconde Guerre mondiale.